TMA-2 bezeichnet:
 2,4,5-Trimethoxyamphetamin, ein Amphetamin
 Sojus TMA-2, Missionsbezeichnung eines russischen Sojus-Raumschiffs
 TMA-2, eine in Jugoslawien entwickelte Panzermine

TMA2